Ранчо Марија Елена има више значења:

 Ранчо Марија Елена (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Марија Елена (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику